Flat Island (Australia)
Flat Island (Hong Kong)
Flat Island (Mauritius)